Вио́ла Линн Ко́ллинз (; род. ) — американская актриса.

Биография 
Линн Коллинз, окончив школу, поступила в школу драмы Джуллиард. На учебной сцене, позднее в театрах играла шекспировских героинь: в Нью-Йорке Офелию в «Гамлете», в Лос-Анджелесе — Джульетту в «Ромео и Джульетте». С 2001 года дебютировала на телевидении в телесериале «Закон и порядок». В 2002 году впервые появилась в большом кино в фильме «Никогда не вылезай из лодки», где исполнила роль Лили. В 2006 году актриса появилась в фильме «Дом у озера» в роли Моны. Этапной киноролью Линн Коллинз стала Порция в экранизации пьесы Шекспира «Венецианский купец» (2004). В этой работе актриса проявила своё яркое драматическое дарование.

Личная жизнь 
23 декабря 2007 года вышла замуж за 21-летнего актера Стивена Стрейта, с которым до этого встречалась 4 года. Супруги развелись в 2013 году.

В ноябре 2014 года вышла замуж за музыканта Мэттью Бойла. У них есть сын Ашер Хендрикс Бойл (род. в январе 2015).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 

Актрисы театра США
Актрисы телевидения США
Киноактрисы США